Pacocha steht für:
 Distrikt Pacocha, Provinz Ilo, Region Moquegua, Peru
 BAP Pacocha (R-3), peruanisches U-Boot der US-amerikanischen R-Klasse von Electric Boat
 BAP Pacocha (SS-48), peruanisches U-Boot, ex USS Atule (SS-403)

Siehe auch:
 Seegefecht von Pacocha zwischen Huáscar (Schiff, 1866) sowie HMS Shah (1873) und HMS Amethyst (1873)